Голова́невский райо́н () — одна из административно-территориальных единиц Кировоградской области Украины. 

Административный центр — посёлок городского типа Голованевск.

Граничит на востоке с Новоукраинским районом. 

Основная специализация — сельское хозяйство.

История района 
Долгое время территория современного района оставалась частью так называемого Дикого поля, и была практически безлюдной, за исключением временных стоянок кочевых племён, занимавшихся скотоводством. В древности здесь кочевали скифы и сарматы, гунны и хазары. В Средние века территория района была буфером между польско-литовскими, турецкими и российскими владениями. Постоянное славянское население (русские и украинцы) появились здесь только после вхождения региона в состав Российской империи в конце XVIII века. В центре Голованевска, на левом берегу речки Кайнары, современными археологами были найдены остатки древних стоянок-городищ, что свидетельствует о кочевьях на этой территории ещё за 3 тысячи лет до нашей эры.

Новое время 
До создания современного административно-территориального деления УССР, поселение Голованевск принадлежало Балтскому уезду Подольской губернии и расположилось на берегах речушки Кайнары, на 90 верст к северу от центра уезда — городка Балты. Сам Балтский уезд в южной части Подольской губернии был наибольшим из уездов губернии по размеру своей территории (6205 кв. верст) и подразделялся, в свою очередь, на 8 станов. Основным занятием местного населения было выращиевание пшеницы. Особенно важными культурами были пшеница и ячмень, часть урожая которых со второй половины 19 столетия отправлялась в Одессу и далее на экспорт. В уезде также получили развитие виноградарство, пчеловодство, выращивались сахарная свекла и табак.

Российская империя 
В конце XVIII века Голованевск получил статус города и превратился в центр небольшой волости. В тот период сам районный центр, и ещё целый ряд прилегающих к нему сёл принадлежали помещичьему семейству Потоцких, имевших, как и большинство помещиков тогдашней Украины, польское происхождение.

Советский период 
В 1954 году Голованевский район был передан из Одесской области в Кировоградскую. 16 июля 1959 года к Голованевскому району была присоединена часть территории упразднённого Подвысоцкого района.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район был укрупнён, в его состав вошли территории:
 Голованевского района,
 Благовещенского (Ульяновского) района,
 Гайворонского района,
 Новоархангельского района,
 Ольшанского района.

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — 124,9 тыс. человек.

Численность населения района в границах до 17 июля 2020 года по состоянию на 1 января 2020 года — 29 452 человека, из них городского населения — 11 621 человек, сельского — 17 831 человек.

Основное население — украинцы (95,4 %), небольшие группы русских (3,6 %), молдаван (0,6 %), белорусов (0,3 %) и цыган.

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 10 территориальных общин (громад), в том числе 2 городские, 5 поселковых и 3 сельские общины (в скобках — их административные центры):
Городские:
 Благовещенская городская община (город Благовещенское (Ульяновка)),
 Гайворонская городская община (город Гайворон);
Поселковые:
 Голованевская поселковая община (пгт Голованевск),
 Завальевская поселковая община (пгт Завалье),
 Новоархангельская поселковая община (пгт Новоархангельск),
 Ольшанская поселковая община (пгт Ольшанка),
 Побугская поселковая община (пгт Побугское);
Сельские:
 Надлакская сельская община (село Надлак),
 Перегоновская сельская община (село Перегоновка),
 Подвысоковская сельская община (село Подвысокое).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт районной администрации
 Официальный сайт районного совета

Районы Кировоградской области